Lancia Kappa (1919), een personenauto geproduceerd van 1919 tot 1922
 Lancia K, een personenauto geproduceerd van 1995 tot 2001